WLE (Westfälische Landes-Eisenbahn) – azienda di trasporti tedesca
 WLE (Wheeling and Lake Erie Railway) – linea ferroviaria statunitense
 WLE (Wiki Loves Earth) – concorso fotografico
 WLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Miles (Australia)
 wle – codice ISO 639-3 della lingua wolane